Străoști ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Străoști (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Străoști (Prahova), Dorf im Kreis Prahova